Clapar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Clapar, Kebumen, by, Jawa Tengah, 
 Clapar, Banjarnegara, by, Jawa Tengah, 
 Clapar, Batang, by, Jawa Tengah, 
 Clapar, Purworejo, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar